David Meltzer kann sich beziehen auf:

 David Meltzer (Dichter) (1937–2016), US-amerikanischer Dichter und Musiker
 David J. Meltzer (* 1955), US-amerikanischer Archäologe
 David O. Meltzer (* 1964), US-amerikanischer Medizinprofessor

Siehe auch:

 Dave Meltzer (* 1961), US-amerikanischer Journalist